Las siglas ctm pueden referirse a:

 Confederación de Trabajadores de México, organización sindical mexicana.
 Consorcio de Transportes de Madrid, consorcio de transporte de España.
 Cooperativa de Transportes de Marruecos, empresa española de transportes.

Siglas